Khmer-rijk of Angkorbeschaving, een historisch rijk dat tussen de 9e en 14e eeuw grote delen van het zuiden van Indochina besloeg;
 Angkor (werelderfgoed), de ruïnes die het Khmer-rijk heeft achtergelaten in het westen van hedendaags Cambodja, door de UNESCO aangewezen als werelderfgoed;
 Angkor (stad) of Yasodharapura, de voormalige hoofdstad van het Khmer-rijk en tegenwoordig de belangrijkste groep ruïnes die onder het werelderfgoed vallen;
Angkor Wat, de bekendste tempel in deze hoofdstad;
Angkor Thom, het centrale deel van de ruïnes van de hoofdstad van het Khmer-rijk;
 Angkor (album), een album van Michel Huygen uit 2006, bevat elektronische, meditatieve muziek.
 Angkor Beer, een Cambodjaanse lager
 Angkor Extra Stout, een Cambodjaans bier, type stout